Safi ad-Din steht für folgende Personen:

 Safi ad-Din Ardabili (1252–1334), iranischer Sufi-Scheich
 Safi ad-Din al-Urmawi (1216–1294), persischer Musiker und Musiktheoretiker